Олег Калашников:
 Калашников, Олег Иванович (1962—2015) — украинский политик.
 Калашников, Олег Николаевич (род. 1964) — российский футболист, игрок в мини-футбол на позиции вратаря.